

Geografia

Sandon – località del Veneto

Sandon – località dell'Essex (Inghilterra)
Sandon – località dell'Hertfordshire (Inghilterra)

Gotska Sandön – isola

Persone
Carel Sandon – pugile italiano
Flo Sandon's – cantante italiana
Wanda Sandon – cestista italiana